Paskamer
Kleedkamer